Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van december 2019 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 13 december 2019.

Vrouwen 12